San Miguelito kan syfta på:

Honduras 

 San Miguelito kommun, Intibucá, 
 San Miguelito kommun, Francisco Morazán,

Mexiko 

 San Miguelito, Zihuatanejo de Azueta, 
 San Miguelito, Tlapa de Comonfort, 
 San Miguelito, Guanajuato, Dolores Hidalgo,

Nicaragua 

 San Miguelito (Nicaragua), kommun i departementet Río San Juan, 
 San Miguelito (ort i Nicaragua), centralort i kommunen San Miguelito,